Le terme d'Almunia vient de l'arabe hispanique almúnya : potager, ferme. Il désigne en Andalousie musulmane une demeure à vocation agricole typique. Durant le Califat de Cordoue, la partie agricole se double de résidences et de jardins d'agrément plus ou moins luxueux selon son propriétaire.

Patronyme 

 Joaquín Almunia (1948-), homme politique espagnol ;
 Manuel Almunia (1977-), joueur espagnol de football.

Toponyme 

 Almunia de San Juan, commune espagnole de la province de Huesca ;
 La Almunia de Doña Godina, commune espagnole de la province de Saragosse ;
 Ráfol de Almunia, commune espagnole de la province d'Alicante ; 
 Almunia de Alamiriya, site archéologique d'une riche Almunia à Cordoue.